TOS-1 – rosyjska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet.
 Atari TOS – system operacyjny komputerów Atari ST
 Timex Operating System – program obsługi stacji dyskietek do ZX Spectrum
 Type of Service – skrót stosowany w informatyce
 Star Trek: The Original Series – skrót określający jeden z seriali z uniwersum Star Trek
 zespół górnego otworu klatki piersiowej
 
 TOS – Towarzystwo Obserwatorów Słońca